Сергей Костарев:
 Костарев Сергей Николаевич — российский учёный, доктор технических наук, профессор кафедры строительного производства ПГСХА
 Костарев Сергей Валерьевич — российский военачальник, Начальник Военной академии связи им. С. М. Буденного, генерал-лейтенант